Irlandia:
 Wexford – miasto
 Wexford – hrabstwo
 Wexford – okręg wyborczy do Dáil Éireann
 Wexford Wildfowl Reserve

Gminy w USA:
 Wexford (ang. Wexford Township) – gmina w hrabstwie Wexford w stanie Michigan
Hrabstwa w USA:
 Wexford (ang. Wexford County) – hrabstwo w stanie Michigan